Андрей Андреевич Иордан (22 декабря 1934, с. Кларус, АССР немцев Поволжья — 20 января 2006, Бишкек, Киргизия) — советский, киргизский партийный и государственный деятель, и. о. премьер-министра Киргизии (1991—1992).

Биография 
С 1950 года — рабочий Богословского алюминиевого завода (Краснотурьинск, Свердловская область, в 1954—1964 годы работал в Оше (Киргизская ССР) литейщиком, бригадиром, мастером, начальником цеха Ошского авторемонтного завода. В 1968—1972 годы — директор Кара-Сууского авторемонтного завода.

С 1972 года, после окончания Фрунзенского политехнического института, работал в Министерстве автомобильного транспорта и шоссейных дорог Киргизской ССР: главный инженер, затем управляющий Южным производственным автотрестом, с 1979 года — заместитель министра.

В последующие годы занимал различные должности в структурах правительства: председатель Государственного комитета Киргизской ССР по обеспечению нефтепродуктами (1983—1987), министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Киргизской ССР (1987—1988), председатель Госкомитета Киргизии по транспорту и автомобильным дорогам (1988—1991) и одновременно заместитель Председателя Совета Министров Киргизской ССР (1989—1991).

С 1991 года — Государственный секретарь Киргизии, исполнял обязанности Премьер-министра (29.11.1991 — 10.2.1992), затем — министр торговли и материальных ресурсов (1992—1993), вице-премьер-министр — министр промышленности, материальных ресурсов и торговли Киргизии (1993—1994), министр промышленности и торговли (1994—1996), министр внешней торговли и промышленности (1994—1998).

С 1998 года до последнего дня своей жизни работал советником Премьер-министра Киргизии.

Депутат Верховного Совета Киргизской ССР (с 1985).

Семья 
Жена — Светлана Владимировна Иордан,
 дочь — Оксана (р. 1958).

Награды и звания 
 Почётная грамота Верховного Совета Киргизской ССР (дважды)
 медаль «За доблестный труд»
 медаль «Данк» (2001)
 Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики.

Примечания

Ссылки 
  
 

Выпускники вузов Киргизии
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 12-го созыва
Народные комиссары и министры Киргизской ССР
Министры торговли
Премьер-министры Киргизии
Вице-премьер-министры Киргизии
Заслуженные работники промышленности Киргизии
Выпускники Кыргызского государственного технического университета
Премьер-министры, вступившие в должность в 1991 году